Jméno a příjmení Milan Richter má více nositelů:

 Milan Richter (* 1975) – pražský politik
 Milan Richter (hokejista) (* 1938) – český profesionální hokejista
 Milan Richter (spisovatel) (* 1948) – slovenský básník, dramatik, překladatel, publicista, diplomat a knižní vydavatel